Peppino e Violetta – film diretto da Maurice Cloche (1950)
Peppino e Violetta (The Small Miracle) – film diretto da Maurice Cloche e Ralph Smart (1951)